

Geografia 
Colombia
 Solano – comune del dipartimento di Caquetá

Filippine
 Solano – municipalità della provincia di Nueva Vizcaya

Italia
 Solano – piccolo centro abitato della provincia di Reggio Calabria, amministrativamente suddiviso tra i comuni di Bagnara Calabra (Solano inferiore) e Scilla (Solano superiore). Solano Inferiore conta 451 abitanti e Solano Superiore ne conta 610.

Persone 
 Francesco Solano – religioso spagnolo
 Francisco Solano – giocatore di calcio a 5 paraguaiano, nato nel 1967
 Francisco Solano – giocatore di calcio a 5 spagnolo, nato nel 1991
 Francisco Solano López – fumettista argentino
 Francisco Solano López – politico paraguaiano
 Johanna Solano – modella costaricana
 José Solano – attore statunitense
 Nolberto Solano – calciatore peruviano
 Wilebaldo Solano – politico spagnolo